Сергей Евгеньевич Александров:
 Александров, Сергей Евгеньевич (род. 1955) — советский хоккеист.
 Александров, Сергей Евгеньевич (род. 1978) — казахстанский хоккеист.